Хаависто () — финская фамилия и топоним.

Топонимы 
  — населённый пункт в Финляндии.

Носители фамилии 
  (1907—1974) — финский религиозный деятель, писатель.
 Хаависто, Арво (1900—1977) — финский спортсмен (борец), олимпийский чемпион.
 Хаависто, Пекка (род. 1958) — финский политик.
 Хаависто, Хейкки (1935—2022) — финский дипломат, политик.
 Хаависто, Хельге (1920—2012) — финский государственный деятель.
  (род. 1953) — финская актриса и певица.